Pila je lahko:
 pila, orodje
 Pila, Stubičke Toplice (Hrvaška)